Поясйоки (река, впадает в Лапинъярви) — река в Карелии
 Поясйоки (приток Айттойоки) — река в Карелии